De Rally van Zweden 1973, formeel 24th International Swedish Rally, was de 24e editie van de rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 1973. Het was de 2e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
De eerste WK-editie van de Zweedse rally zag zware weersomstandigheden met veel sneeuwval, waardoor enkele proeven niet verreden konden worden. Het was Stig Blomqvist die voor het derde opeenvolgende jaar de rally zou winnen in zijn fabrieks-Saab 96 V4, en hoewel vrij dominant, kwam het dit keer niet zonder problemen tot stand. Ove Andersson, hier actief voor Lancia, was vanaf de eerste proef zijn naast belager, maar raakte op de eerstvolgende al van de weg en verloor hierdoor te veel tijd om zijn weg nog te mogen vervolgen. Björn Waldegård, ingeschreven door de lokale Volkswagen-importeur, achtervolgde Blomqvist hierna, maar door technische problemen zou hij terugvallen in het klassement. Blomqvist leek ongenaakbaar, maar richting het slot van de eerste etappe begon zijn auto kwalen te ondervinden aan de brandstofpomp. Even leek het probleem opgelost en Blomqvist wist zijn leiding ook te behouden, maar kort daarna keerde de kwaal weer terug en delegeerde een opgelegde straftijd hem terug naar een vierde plaats, terwijl teamgenoot Per Eklund nu aan de leiding stond. Tijdens de slotetappe maakte Blomqvist nu vrij van problemen zijn achterstand van vier minuten echter gestaag goed op Eklund en ging hem uiteindelijk voorbij. Eklund volgde Blomqvist op ruim twee minuten achterstand aan de finish, terwijl Jean-Luc Thérier indruk maakte in zijn eerste optreden in Zweden en de slag om de derde plaats zou winnen van Harry Källström. Daarmee hield Alpine Renault de koppositie in het kampioenschap vast.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in de stand weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden